Winger é uma terminologia usada no futebol para definir o jogador que joga nas meias-extremas do campo.

Na teoria tática, winger é um jogador ofensivo que atua aberto pelo lado (ou na “asa” - wing, em inglês - do campo). Segundo o jornalista Eduardo Cecconi, "Wingers são jogadores que alternam a velocidade pela linha de fundo com as diagonais incisivas para a área."

Essa posição é muito utilizada no esquema 4-4-2 à Inglesa.

Ponta x Winger 
Diferentemente dos Pontas, a posição de Winger é considerada uma posição de meio-campo. O Ponta fica grudado a linha de fundo, não ingressando pelo centro. Por isso, essa posição aos poucos foi "morrendo". O ponta, em diversos países, teve de se "modernizar", seja por atuar mais por dentro, de pé trocado, recuando, trocando e invertendo com o outro ponta, enfim, aumentar seu repertorio de jogadas.

Posições do futebol